Als Jubiläumsturm werden bezeichnet:

 Großherzog-Friedrich-Jubiläumsturm, anderer Name für den Carl-Netter-Turm bei Bühl (Baden), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Jubiläumsturm Baden-Württemberg, offizieller Titel für den Eichbergturm bei Emmendingen, Landkreis Emmingen, Baden-Württemberg
 Jubiläumsturm (Plochingen) in Plochingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Jubiläumsturm, ein Fels im Zittauer Gebirge bei Oybin, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Wittelsbacher Jubiläumsturm (auch Wittelsbacher Turm), auf dem Scheinberg bei Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Jubiläumssäule
 Jubiläumstempel
 Jubiläumswarte